La contessa di Montecristo  (Die Gräfin von Monte-Christo) – film del 1932 diretto da Karl Hartl
La contessa di Montecristo  (The Wife of Monte Cristo) – film del 1946 diretto da Edgar G. Ulmer
La contessa di Montecristo  (The Countess of Monte Cristo) – film del 1948 diretto da Frederick de Cordova